Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let bylo jedenácté mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let. Konalo ve dnech 6. – 13. ledna 2018 ve městě Dmitrov v Rusku. Ve finále se poprvé neutkal s týmem USA výběr Kanady, ale Švédska. Po výhře 9:3 se z titulu mistryň světa radovaly Američanky. Třetí po vítězství nad Ruskami skončil tým Kanady.

Skupiny 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském čase (UTC +1).

Skupina A

Skupina B

O udržení

Play off

Čtvrtfinále

Semifinále

O páté místo

O bronzovou medaili

Finále

Konečné pořadí

Externí odkazy 
  Oficiální web

Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let
Lední hokej v roce 2018
Turnaje v ledním hokeji v Rusku